Собор «Белая Троица» (Троицкая церковь в Затьмачье) — православный храм в районе Затьмачье города Твери, самое древнее из сохранившихся каменных зданий города. С 1944 по 1990-е годы был кафедральным собором Тверской епархии Русской православной церкви; ныне находится в непосредственном ведении правящего архиерея. В храме хранится рака с мощами преподобного Макария Калязинского.

Памятник истории и архитектуры федерального значения.

История 
Троицкая церковь в Затьмачье была построена московским купцом Гаврилой Андреевичем Тушинским в 1564 году. На западной стороне собора сохранилась надпись:

Лѣто 7072 совершенъ бысть сiи храмъ во имя Живоначальния Троiцы мѣсяца августа 15 при благовѣрномъ царѣ Великомъ князѣ Иванѣ Васильевичѣ и всея Россiи и при епископѣ Акакiи Тферьскомъ замышленiемъ и строенiемъ раба Божiя Гаврiилъ Андрѣева Тушиньскаго.

По мнению исследователей, храм первоначально имел одну — три главы, но был перестроен и стал семиглавым в XVII веке. В 1787 году пристроили Ефремовский придел, в 1812 году — двухъярусную колокольню, в 1864 — 67 гг. — придел Святителя Арсения, епископа Тверского и мученицы Татианы, в 1878 году — третий ярус и шатёр. Иконостас храма исследователи датируют XVIII веком, настенную живопись — периодом конец XVIII — середина XIX вв.

После перепланировки Затьмачья в 1777 году церковь оказалась недалеко от границы города, и некоторое время она стояла у окраины города со стороны Старицкой заставы. Позднее за церковью построили жилой квартал, и церковь оказалась в центре Затьмачья. Вокруг храма сформировалась площадь на пересечении двух улиц, площадь назвали Троицкой площадью, а улицу, которая вела к Кремлю — Троицкой улицей.

С 1962 года более 25 лет эта церковь оставалась единственным действующим храмом города Калинин, население которого за эти годы выросло с 290000 до 450000 человек.

Архитектура 

Собор имеет 4 престола, освящённых в честь:
 Пресвятой Троицы
 Введения во храм Пресвятой Богородицы
 преподобного Ефрема Новоторжского
 святителя Арсения Тверского и мученицы Татианы

Культурное влияние 
 Окраина (фильм, 1933).
 Храм упомянут в песне Михаила Круга «Прогулка с месяцем» (1999).

Примечания

Литература 
 Штурук Г. В. История памятника архитектуры XVI века в городе Калинине церкви «Белая Троица» / Г. В. Штурук ; Гос. архив. Твер. обл. ; редкол.: Т. А. Бархатова, Д. А. Ефремов (гл. ред.), А. М. Салимов (науч. ред.) и др. . — Тверь : СФК-офис : Тверская областная типография, 2013. — 456 с. : ил.

Ссылки 
 Собор «Белая Троица» Тверской епархии
 Церковь Белая Троица на сайте «Православные храмы Тверской земли»

Храмы Твери
Тверь
Тверь Белая Троица
Тверь